USS Conyngham je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Conyngham (DD-58) 
 USS Conyngham (DD-371) 
 USS Conyngham (DDG-17)

Conyngham